Geografia:
 Greensburg (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Greensburg (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Greensburg (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Greensburg (Louisiana), localitat estatunidenca de Louisiana
 Greensburg (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània